Hell's Kitchen (Manhattan), een wijk van New York
Hell's Kitchen (1939), een Amerikaanse film uit 1939
Hell's Kitchen (1998), een Amerikaanse film uit 1998
Hell's Kitchen (televisieprogramma), een kookprogramma van Gordon Ramsay
Hell's Kitchen (band), een Amerikaanse band